

Aziende 
 KBC Groupe – gruppo finanziario belga

Codici 
 KBC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Birch Creek (Alaska) (Stati Uniti)